

Geografia
 Melin – comune francese situato nella regione dell'Alta Saona
 Melin – montagna alta 764 metri situata sull'isola di Streymoy, nell'arcipelago delle isole Fær Øer
 Melin – collina alta 293 metri situata sull'isola di Streymoy, nell'arcipelago delle isole Fær Øer

Persone
 Björn Melin (1981) – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Joëlle Mélin (1950) – medico e politica francese